«Евангелие от Фомы» — один из новозаветных апокрифов. Представляет собой логии (речения Иисуса) в форме вопросов-ответов. 

Фрагменты греческого текста известны с 1897 года по раскопкам в Оксиринхе. Папирус с полным коптским переводом Евангелия от Фомы был обнаружен в 1945 году в библиотеке Наг-Хаммади. Автором в тексте назван Дидим Иуда Фома, причём греческое слово «дидимос» и древнееврейское «фома» (др.-евр.תאום — «теом») означают «близнец».

Многие тайны Ты нам открыл; меня же избрал из всех учеников и сказал мне три слова, ими же я пламенею, но другим сказать не могу — говорит, согласно этому апокрифу, апостол Фома — по одному древнему преданию, родной брат Иисуса, как ранее замечено «близнец Христов» (δίδυμος τοῦ Χριστοῦ), ибо арамейское слово תּוֹמָא [то-мá], как и еврейское תְּאוֹם [т’ом], означает «близнец».

«Евангелие от Фомы» содержит 118 логий приписываемых Иисусу. Этот апокриф исследователи иногда называют "пятым Евангелием" (в дополнение к четырём каноническим). Евангелие представляет собой как бы беседу Иисуса с его учениками. Высказывания Иисуса носят афористический характер.

О «Евангелии от Фомы» как о тексте гностического круга писали Ипполит Римский и Ориген в 230-е годы. Кирилл Иерусалимский (315—386) называл его одним из ключевых текстов манихеев, считая автором апокрифа одного из учеников Мани.

Современные учёные склонны датировать создание апокрифа 60—140 годами.

Наиболее радикальные прочтения подчёркивают независимость этого текста от синоптических Евангелий и сближают его с предшествовавшим им источником Q.

См. также 
 Новое вино в ветхие мехи
 Евангелие детства от Фомы
Книга Фомы Атлета

Примечания

Ссылки 

 Евангелие от Фомы, на коптском языке в PDF-формате
 Евангелие от Фомы, перевод на русский, комментарии, примечания М. К. Трофимова

 
Апокрифические Евангелия
Гностические Евангелия